Boreing peut faire référence à :

Personnalités 

 , réalisateur américain,
 Vincent Boreing, homme politique du Kentucky.

Lieux 

 Boreing (Kentucky), localité des États-Unis.

Voir aussi